Angelburg hat mehrere Bedeutungen:

 Angelburg, Gemeinde im Westen des Landkreises Marburg-Biedenkopf im nordwestlichen Mittelhessen
 Angelburg (Berg), Berg im Rheinischen Schiefergebirge
 Angelburg (Schiff, 1938), deutsches Kühlschiff sowie Transport- und Versorgungsschiff der Kriegsmarine

Siehe auch:
 Fernsehturm Angelburg, Fernmeldeturm im Schelder Wald in Hessen